Uresi – abitanti di Uras
Uresi – abitanti di Uri (Italia)